Stefan Kozlov era il detentore del titolo ma è stato eliminato al secondo turno.

In finale Yoshihito Nishioka ha sconfitto Dominic Stricker con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Jenson Brooksby (semifinale)
  Tennys Sandgren (primo turno)
  Yoshihito Nishioka (campione)
  Jurij Rodionov (semifinale)

  Ernesto Escobedo (quarti di finale) 
  Emilio Gómez (quarti di finale) 
  Jack Sock (quarti di finale, ritirato) 
  Bjorn Fratangelo (secondo turno)

Qualificati 

  Roberto Quiroz (primo turno)
  Ryan Harrison (primo turno)
  Yosuke Watanuki (primo turno)

  Sebastian Fanselow (primo turno) 
  Nicolás Mejía (primo turno) 
  Nick Hardt (secondo turno)

Wildcard 

  Jack Anthrop (primo turno)
  Alexander Bernard (primo turno)

  Jenson Brooksby (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Columbus Challenger 2022